Богданиха — деревня в Ленинском городском округе Московской области России.

Расположение 
Деревня Богданиха находится примерно в 12 км к востоку от центра города Видное. Ближайшие населённые пункты — деревни Орлово и Дальние Прудищи.

История 
Упоминается в материалах Генерального межевания конца XVIII века как деревня Богдановская. Предположительно, название деревня получила в XIV—XV веках, оно произошло от личного имени Богдан. Со второй половины XIX века значится в документах как деревня Богданово. В XX веке деревня получила современное название.

В XIX веке деревня Богданово входила в состав Островской волости Подольского уезда. В 1899 году в деревне проживало 294 человека.

До 2006 года деревня входила в Молоковский сельский округ Ленинского района, а с 2006 до 2019 года в рамках организации местного самоуправления включалась в Молоковское сельское поселение Ленинского муниципального района.

С 2019 года входит в Ленинский городской округ.

Население 

Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в деревне проживало 92 человека (33 мужчины и 59 женщин). По данным на 2005 год в деревне проживало 89 человек.

Примечания 

Населённые пункты Ленинского городского округа